CCPM steht für:
 Critical-Chain-Projektmanagement, eine Projektmanagementmethode
 Cyclic/collective pitch mixing, eine Methode der Ansteuerung der Taumelscheibe für ferngesteuerte Helikopter

CCPM